Killing Joke — п'ятий студійний альбом британського рок-гурту Killing Joke, виданий в 1985 році.

Список композицій

Примітки 

Альбоми Killing Joke
Альбоми E.G. Records
Березень 1985